Цели́нное — село в Алтайском крае, административный центр Целинного района и Целинного сельсовета.

География 
Расположено в 170 км к юго-востоку от Барнаула. До ближайшей железнодорожной станции Бийск 70 км.

История 
История села Целинное ведет отсчёт с 1778 года. Именно тогда было образовано поселение на реке Яма (Яминка) для того, чтобы поставлять хлеб и фураж для проезжающих по тракту Бийск - Кузнецк. 4 семьи были перевезены из деревни Казанково, а две — из деревни Монастырская. Всего было переселено 52 человека. Так возникла деревня Яминская.

Вскоре она пополнилась переселенцами из центральной России, в 1895 году в ней проживало 529 человек в 65 дворах. В 1898 году деревня приобрела статус села, в ней была построена церковь, с 1887 года работала церковно-приходская школа, в лавках вели торговлю купцы, имелось несколько постоялых дворов.

В первые годы советской власти в селе сохранялось кустарное производство: делали валенки, работали на мельницах, крупорушках и маслобойках. Основным занятием крестьян было земледелие. К 1928 году село располагало 1085 дворами, были построены 2 школы, больница, агрономический и ветеринарный пункт, работала библиотека и изба-читальня, кредитное товарищество и почтовое отделение.

В 1944 году вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании новых районов в Алтайском крае», в результате чего село Яминское стало районным центром Яминского района.

В результате освоения целины в середине 1950 годов существенно расширились поля, засеваемые пшеницей. С 1955 года стали строиться хлебоприёмные пункты, увеличились производственные мощности: возводились очистительные башни с мельницами, сушилками и лабораториями. В 1968 году хлебоприемный пункт имел 17 складов и мог принять 51 тысячу тонн зерна. В совхозе «Восточный» содержалось поголовье крупного рогатого скота более 1000 голов, и столько же свиней. В совхозе трудились 1890 человек.

10 декабря 1960 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании некоторых районов Алтайского края» был переименован район Яминский вместе с райцентром. Появился Целинный район и село Целинное
.

Население

Экономика и социальная сфера 
В селе находятся предприятия по производству и переработке сельхозпродукции, крупнейшее из которых компания ЗАО «Целина», работают кафе, сеть социальных и коммунальных предприятий

Имеются ДК, музыкальная школа, Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, две общеобразовательные школы, детсады, районная поликлиника, несколько аптек. Также имеется парк культуры и отдыха, православная церковь.

Известные уроженцы и жильцы 
 Зыков, Юрий Григорьевич (1947—2015) — советский и российский журналист, поэт, бард, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)
Районные центры Алтайского края